Ма́ркос Льоре́нте Море́но (; 30 января 1995, Мадрид) — испанский футболист, полузащитник и нападающий клуба «Атлетико Мадрид». Игрок национальной сборной Испании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Маркос начинал свою карьеру в скромных испанских командах из низших дивизионов. В «Реал Мадрид» он перешёл в 2008 году. В сезоне 2014/15 Маркос дебютировал за вторую команду «королевского клуба» — «Кастилью» и провёл за неё двадцать пять встреч. Его дебют за «Реал» в Примере состоялся 17 октября 2015 года в матче против «Леванте».

Был заявлен на матч за Суперкубок УЕФА против «Севильи», который состоялся 9 августа 2016 года, где «Королевский клуб» завоевал очередной трофей. Сам Маркос не принимал участия в матче, но получил медаль победителя этого турнира.

11 августа 2016 года «Алавес» арендовал 21-летнего полузащитника на один сезон.

22 декабря 2018 года Льоренте в финале Клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» забил свой первый гол за «бланкос». Его команда одержала победу со счётом 4:1, а сам Маркос был признан лучшим игроком матча.

20 июня 2019 года было официально объявлено о переходе футболиста за 40 млн евро в другой мадридский клуб — «Атлетико». Контракт был подписан на 5 лет. 

15 февраля 2020 года в матче Ла Лиги против «Валенсии» Маркос забил свой первый гол в составе «матрасников». 

12 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля» Маркос забил 2 гола в дополнительное время в ворота Адриана, что позволило «индейцам» выиграть матч и с итоговой разницей в 2 мяча в двухматчевом противостоянии пройти дальше в четвертьфинал.

Карьера в сборной 
В 2014 году игрок принял участие в трёх играх юношеской сборной Испании до 19 лет.

6 ноября 2020 года был вызван в первую сборную Испании на матчи Лиги наций УЕФА.
Дебютировал 12 ноября в матче против сборной Нидерландов (1:1).

Личная жизнь 
Отец Маркоса, Пако Льоренте — футболист, выступавший и за «сливочных», и за «матрасников». Дядя Маркоса, Хулио Льоренте, тоже был футболистом, начинал карьеру в «Реале», однако более известен по выступлениям за «Тенерифе». 

Маркос приходится внучатым племянником Пако Хенто, одного из величайших игроков «золотого периода» (1950–60-е годы), до недавнего времени — почётного президента «Реала».

Достижения 
 «Реал Мадрид»
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2016
 Обладатель Суперкубка Испании: 2017
 Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2017, 2018
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2017/18
Итого: 5 трофеев

 «Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2020/21

 Сборная Испании (до 21 года)
 Финалист Чемпионата Европы: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»